Клуб Тампа-Бэй Лайтнинг в сезоне 2018/2019 Национальной хоккейной лиги впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат лиги и стал первым обладателем Президентского кубка, проигравшим со счетом 0-4 в первом раунде Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат 
Всего в 82 матчах регулярного чемпионата команда набрала 128 очков (78 % от максимально возможного результата), что стало лучшим результатов в истории клуба. «Молнии» выиграли 62 матча и проиграли 20 раз (из них четыре в овертайме). Команда забросила 325 шайб (3,96 в среднем за игру), а пропустила — 222 (2,71 в среднем).

Турнирное положение

В дивизионе

В конференции

Плей-офф 
«Тампа-Бэй» проиграла все четыре матча против «Коламбуса» в первом раунде Кубка Стэнли-2019, став первым в истории НХЛ победителем регулярного чемпионата без побед в плей-офф.

Статистика игроков

Полевые игроки 
Конечная статистика

Вратари 
Конечная статистика

Примечания 

НХЛ в сезоне 2018/2019
2018/2019